Tårs Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Tårs Kirke (Guldborgsund Kommune) – en kirke i Tårs Sogn i Guldborgsund Kommune
 Tårs Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Tårs Sogn i Hjørring Kommune